Alfonso Pedroza – attore messicano
 Anthony Pedroza – ex cestista statunitense con cittadinanza messicana
 Antonio Pedroza – calciatore inglese con cittadinanza messicana, attaccante svincolato 
 Eusebio Pedroza – pugile panamense